Plaats in Indonesië
 Ringin Sari (Banjar Margo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulang Bawang in de provincie Lampung
 Ringin Sari (Suoh), een plaats in het bestuurlijke gebied West-Lampung in de provincie Lampung
 Ringin Sari (Sumbermanjing Wetan), een plaats in het bestuurlijke gebied Malang in de provincie Oost-Java
 Ringin Sari (Belitang III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra